Genser ist der Familienname von

 Bernd Genser (* 1946), österreichischer Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler
 Carl Genser (1902–1976), deutscher Geologe, Chemiker, Radiologe und Balneologe
 Kurt Genser (* 1944), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe